Гультя́ев — фамилия.

 Гультяев, Александр Николаевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Гультяев, Григорий Капитонович (1922—1995) — Герой Советского Союза.
 Гультяев, Илья Александрович (род. 1988) — российский футболист.